Шкотски се може односити на:
Шкотски језик, један од германских језика
Шкотски гелски језик, један од келтских језика
Шкотска, један од 4 региона у Уједињеном Краљевству
Шкоти, западноевропску нацију